Sagateatern kan syfta på:

 Sagateatern, Borås – en teater på Österlånggatan 59
 Sagateatern, Hedemora – en före detta biografbyggnad
 Sagateatern, Lidingö – Lidingös största teater
 Sagateatern, Linköping – en teater på Borgmästaregatan 9 i Linköping
 Sagateatern, Södertälje – en teater i Södertälje
 Sagabiografen, Tidaholm – en byggnad uppförd 1917 
 Sagateatern, Umeå – en teater i centrala Umeå